Zbigniew Bizoń (ur. 1942) – polski kompozytor, saksofonista tenorowy, organista, wokalista i aranżer
 Zbigniew Bizoń (ur. 1960) – polski żużlowiec